Рафиз Гасанов () — азербайджанский каратист, бронзовый призёр чемпионата Европы. Обладатель первого дана. Член сборной Азербайджана по каратэ. Участвовал на чемпионате мира 2012 года в Париже, где дошёл до четвертьфинала.

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте Международной Федерации Каратэ

Каратисты Азербайджана